Resultats de la Fórmula 1 a la temporada de l'any 1994.

És la temporada núm. 45 de la història del Campionat del món de la F1.

Sistema de puntuació 
Es disputen un total de setze (16) curses.

S'adjudiquen punts als sis primers llocs (10, 6, 4, 3, 2 i 1) i es tenen en compte tots els resultats (en lloc dels 11 millors).

També es comptabilitzen els punts pel Campionat del món de constructors.

No es donen punts per la volta més ràpida.

Curses

Posició final del Campionat de constructors del 1994

Classificació del mundial de pilots del 1994 

(Clau de colors)

Altres 
Fou l'any de la mort de Roland Ratzenberger i de Ayrton Senna, els últims pilots morts en accident a una cursa de F1 (GP de San Marino de 1994) fins a la mort de Jules Bianchi degut a l'accident que va patir al GP del Japó de 2014.

D'altra part, va ser una de les temporades amb més pilots participants en la història de sa categoria, amb 46 pilots que van disputar com a mínim un gran premi.

Temporades de Fórmula 1
Competicions esportives del 1994